Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1968 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 19 au . Ce tournoi de tennis est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Billie Jean King bat Margaret Smith Court en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Judy Tegart et Lesley Turner.

Parcours 
Deux joueuses sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1968
Australie Simple dames
Tennis en Australie en 1968
Tennis en janvier 1968